Мелькьо́рре Де́льфико () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
  (1744—1835) — итальянский экономист и политик.
 Де Филиппис Дельфико, Мелькьорре (1825—1895) — итальянский карикатурист.